Борок — деревня в Судиславском сельском поселении Судиславского района Костромской области России.

География 
Деревня расположена у реки Андобы.

История 
Согласно Спискам населенных мест Российской империи в 1872 году деревня относилась к 2 стану Буйского уезда Костромской губернии. В ней числился 21 двор, проживало 46 мужчин и 59 женщин.

Согласно переписи населения 1897 года в деревне проживало 105 человек (40 мужчин и 65 женщин).

Согласно Списку населенных мест Костромской губернии в 1907 году деревня относилась к Троицкой волости Буйского уезда Костромской губернии и располагалась на торговой дороге Судиславль — Молвитино. По сведениям волостного правления за 1907 год в ней числилось 27 крестьянских дворов и 134 жителя. Основным занятием жителей был точильный промысел.

Население

Примечания 

Населённые пункты Судиславского района